Le marnage désigne :
 le marnage, une technique agricole consistant à rendre un sol plus calcaire en y ajoutant de la marne ;
 la différence de hauteur d'eau mesurée entre les niveaux d'une pleine mer et d'une basse mer consécutives, mais aussi les fluctuations du niveau de l'eau dans les cours d'eau, canaux, bassins et retenues et le dénivelé sur lequel se font ces fluctuations. Voir marée et zone de marnage ;
 le droit de marnage, en Lorraine, désigne le droit de maronage du bois.